Парламентские выборы были проведены в Ираке 12 мая 2018 года. Выборы определили 329 членов Совета представителей, которые, в свою очередь, будут избирать иракского Президента и премьер-министра. 6 июня 2018 года после обвинений в фальсификациях выборов парламент Ирака постановил провести ручной пересчёт голосов.

Ситуация в Ираке 
Выборы состоялись через шесть месяцев после референдума о независимости в иракском Курдистане, в котором 93 % проголосовали за независимость. В ответ Иракское правительство во главе с Хайдером Аль-Абади закрыло аэропорт Эрбиль, взяло под контроль все пограничные переходы между Курдистаном и соседними странами, и, с помощью Хашд Аль-Шааби военным путем захватило контроль над спорными территориями, в том числе богатый нефтью город Киркук.

Выборы были первоначально запланированы на сентябрь 2017 года, но были отложены на полгода из-за гражданской войны с ИГИЛ.

Избирательная система 
Члены Совета представителей избираются путем по открытым партийным спискам пропорционального представительства, используя 18 провинций в Ираке в качестве округов.. Восемь мест зарезервированы для меньшинств на национальном уровне: пять для ассирийцев и по одному для мандеев, езидов, шабаков и на провинциальном уровне для курдов.

Голосование за рубежом 

Независимая Высшая избирательная комиссия объявила, что иракцы, проживающие за пределами Ирака, смогут проголосовать в любом из 130 избирательных участках, которые были созданы в 21 стране. 18 участков были в США, 15 — в Швеции, 15 — в Турции, 14 — в Иране, 13 — в Иордании, 8 — в Великобритании, 8 — в Австралии, 7 — в Германии, 7 — в Канаде, 5 — в Египте, 4 — В Дании, 2 — в Ливане, и по одному во Франции, Сирии, Финляндии, Бельгии, Австрии, Норвегии и Новой Зеландии.

День выборов

Распределение мест по округам 
Места распределяются в мухафазах следующим образом:

Кампания 

В общей сложности 6,904 кандидатов приняли участие в выборах

Результаты

Карты выборов

Ссылки 
 Этнорелигиозная и политическая картина Ирака после победы на выборах блока шиитов и коммунистов  // rodon.org
 Выборы после ИГИЛ. Сможет ли Ирак выйти из-под влияния Тегерана  // Карнеги.ру, 20.06.2018
 Почему Ирак отторг демократию по-американски  // Взгляд, 10 декабря 2018

Примечания 

Выборы в Ираке
Ирак
2018 год в Ираке
Май 2018 года
События 12 мая